Ахрик Цвейба е бивш съветски, украински и руски футболист, защитник.

Национален отбор 
Записал е и 34 мача за националния отбор на СССР, , Украйна, Русия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Съветски футболисти
Руски футболисти
Украински футболисти
Футболисти на Динамо Киев
Футболисти на Динамо Москва
Футболисти на Динамо Тбилиси